Ascenso se puede referir a:

 El ascenso económico.
 El ascenso laboral.
 Ascenso y descenso (deportes)
 Ascenso (aeronáutica).